Cucumber (englisch für „Gurke“) steht auch für:

 Cucumber (Software), ein Testwerkzeug in der agilen Softwareentwicklung. 
 Cucumber (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie.